Ubrique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ubrique (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Ubrique (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar